Les termes de siège de Fontenay-le-Comte ou bataille de Fontenay-le-Comte peuvent faire référence à l'un de ces évènements :
 Bataille de Brillac (852), opposant les Normands contre les troupes de Ramnulf comte de Poitiers et de Raymond comte d'Herbauges.
 Siège de Fontenay-le-Comte (1233), durant le Conflit entre Capétiens et Plantagenêt, par Geoffroy de Lusignan qui assiège (23 au ) et prend la ville à Raoul de Mauléon
 Siège de Fontenay-le-Comte (1242), par Saint-Louis, qui assiège (23 au ) et prend la ville à Geoffroy II de Lusignan
 Siège de Fontenay-le-Comte (1361), pendant la guerre de Cent Ans par John Chandos, commandant l'armée anglaise assiège (début août-) et prend la ville.
 Prise de Fontenay-le-Comte (1372), pendant la guerre de Cent Ans par Bertrand du Guesclin, le .
 Prise de Fontenay-le-Comte (1562), pendant la première guerre de Religion, les protestants prennent la ville par surprise le . 
 Siège de Fontenay-le-Comte (1562) les troupes catholiques assiègent et prennent la ville.
 Prise de Fontenay-le-Comte (1568), pendant la deuxième guerre de Religion, les protestants assiègent (-), prennent la ville et la saccage. 
 Siège  de Fontenay-le-Comte (1570), pendant la troisième guerre de Religion, les protestants assiègent (17 au ) et prennent la ville. 
 Prise de Fontenay-le-Comte (1574), durant la cinquième guerre de Religion, les protestants prennent la ville par surprise le .
 Siège de Fontenay-le-Comte (1574) les troupes catholiques assiègent (-) et prennent la ville.
 Siège de Fontenay-le-Comte (1587), durant la huitième guerre de Religion, les troupes protestantes de Henri de Navarre assiègent (-) et prennent la ville
 Bataille de Fontenay-le-Comte (16 mai 1793), durant la guerre de Vendée ou les troupes républicaines prennent la ville. 
 Bataille de Fontenay-le-Comte (25 mai 1793), durant la guerre de Vendée ou les troupes vendéennes reprennent la ville.

Notes, sources et références 

Homonymie de sièges